Beresinski ist der Nachname von:

 Wadim Lwowitsch Beresinski (1935–1980), sowjetischer Physiker
 Weniamin Sergejewitsch Beresinski (* 1934), russischer Physiker

Siehe auch:
 Kosterlitz-Thouless-Übergang (auch: Berezinsky–Kosterlitz–Thouless-Übergang, nach Wadim Lwowitsch Beresinski)